ВВБ, «Великий восток Бельгии» — бельгийская масонская ложа
 ВВБ — высоко-вольтная батарея гибридного автомобиля

Перенаправления с аббревиатур